Domar steht für:

 Domar (Bangladesch), Unterdistrikt im Distrikt Panchagarh der Volksrepublik Bangladesch
 Domar (Amdo), Gemeinde Domar (多玛乡) im Kreis Amdo des Regierungsbezirks Nagqu im Autonomen Gebiet Tibet der VR China
 Domar (Shuanghu), Gemeinde Domar (多玛乡) im Kreis Shuanghu des Regierungsbezirks Nagqu im Autonomen Gebiet Tibet der VR China

Domar ist der Familienname folgender Personen: 

 Evsey D. Domar (1914–1997), US-amerikanischer Ökonom

Domar steht für:
 Domar (König), schwedischer Sagenkönig

Siehe auch:
 Domart